Prin cuvântul Getica se poate înțelege:
 Getica (551), o lucrare a istoricului Iordanes, referitoare la goți, cunoscută și cu titlul De origine actibusque Getarum
 Getica, o lucrare despre istoria geților de Criton din Heraclea, medicul împăratului Traian.
 Getica (1926), o lucrare a istoricului român Vasile Pârvan, referitoare la geți / daci.
 Divizia 2 Infanterie „Getica”, o unitate a armatei române.